Le titre La Flotte Fantôme peut faire référence :
 à la minisérie Battlestar Galactica: Blood and Chrome, renommée La Flotte Fantôme lors de son adaptation au format téléfilm en 2013 ;
 au roman La Flotte Fantôme de P. W. Singer et August Cole, sorti en 2015.